John Newton désigne plusieurs personnes :

 John Newton (1622-1678), mathématicien et astronome britannique ;
 John Newton (1725-1807), marin, homme d'Église et militant anti-esclavagiste britannique ;
 John Newton (1822-1895), général américain durant la guerre de Sécession ;
 John Newton (1965-), acteur américain.

Voir aussi